Een verkeersweg:
N494 (België)
N494 (Frankrijk)
N494 (Nederland), zie Provinciale weg 494